23-й Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту проводился в датском городе Хернинг с 2 по 6 августа 2017 года. Программа чемпионата включала  индивидуальные и групповые гонки среди мужской и женской элиты, мужчин и женщин в возрасте до 23-х лет, юниоров обоих полов.

Программа чемпионата 
Время местное (UTC+2:00) (летнее).

Результаты

Медальный зачёт

Детали

Мужчины Элита Групповая гонка

Мужчины Элита Индивидуальная гонка

Женщины Элита Групповая гонка

Женщины Элита Индивидуальная гонка

Женщины до 23 лет  Групповая гонка

Женщины до 23 лет  Индивидуальная гонка

Примечания

Ссылки 
 официальный веб-сайт чемпионата (англ.)
 European Cycling Union официальный веб-сайт (англ.)
 Мужчины Элита Групповая гонка на сайтах статистики•  CQranking •  Cycling Archives •  ProCyclingStat •  FirstCycling
 Мужчины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики•  CQranking •  Cycling Archives •  ProCyclingStat •  FirstCycling
 Женщины Элита Групповая гонка на сайтах статистики• CQranking •  Cycling Archives • ProCyclingStat
 Женщины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики • CQranking•  Cycling Archives •  ProCyclingStat
  Мужчины до 23 лет Групповая гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Мужчины до 23 лет Индивидуальная гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Женщины до 23 лет Групповая гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Женщины до 23 лет Индивидуальная гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Юниоры Групповая гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Юниоры Индивидуальная гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Юниорки Групповая гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Юниорки Индивидуальная гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat